Три мушкетёра (, 1844) — роман А. Дюма-отца. Он послужил основой для создания других художественных произведений:

Фильмы 
 «Три мушкетёра» — немой фильм, США, 1916 год.
 «Три мушкетёра» — фильм, США, 1921 год.
 «Три мушкетёра» — киносериал, Франция, 1921 год.
 «Три мушкетёра» — мультфильм, СССР, 1938 год.
 «Три мушкетёра» — фильм, США, 1939 год.
 «Три мушкетёра» — фильм, Мексика, 1942 год.
 «Три мушкетёра» — фильм, США, 1948 год.
 «Три мушкетёра» — фильм, Франция-Италия, 1953 год.
 «Три мушкетёра» (фр.) — телефильм, Франция, 1959 год.
 «Три мушкетёра» — фильм, Франция-Италия, 1961 год.
 «Три мушкетёра» — фильм, Испания-США-Панама-Великобритания, 1973 год.
 «Д’Артаньян и три мушкетёра» — музыкальный телефильм, СССР, 1978 год.
 «Три мушкетёра» — фильм, США-Австрия, 1993 год.
 «Три мушкетёра» — новогодний фильм-мюзикл, Россия—Украина, 2005 год.
 «Три мушкетёра» — фильм, США-Великобритания-Франция-Германия, 2011 год, в российском прокате — «Мушкетёры».
 «Три мушкетёра» — фильм и телесериал, Россия, 2013 год.
 «Три мушкетёра» — телесериал, Великобритания, 2014 год.
 «Три мушкетёра» — телесериал, Южная Корея, 2014 год.
 «Три мушкетёра» — фильм, Франция, 2023 год.
 «Три мушкетёра» — фильм, Франция, 2023 год. Фильм состоит из двух частей: «Три мушкетёра: Д’Артаньян» и «Три мушкетёра: Миледи».

 «Три мушкетёра» — балет на музыку В. Баснера.

См. также 
 Список экранизаций романов о трёх мушкетёрах